

90-й меридиан восточной долготы — линия долготы, отстоящая от Гринвичского меридиана на 90 градусов к востоку, проходящая от Северного полюса через Северный Ледовитый океан, Азию, Индийский океан, Антарктический океан к Южному полюсу и образующая ортодромию со 90-м меридианом западной долготы.

Начиная с Северного полюса и в южном направлении к Южному полюсу 90-й меридиан восточной долготы проходит через:

Дополнительные факты 
На территории КНР, в точке  меридиан проходит через «точку 45×90»; ту же «точку» меридиан пересекает в Индийском океане под .

См. также 

Долгота